Токутаро Ито (, 1868—1941) — японский ботаник и миколог.

Биография 
Родился в провинции Овари. Его отец — Нобуёси Ито (Накано). Он переехал в Токио в 1872 году, изучал ботанику у своего деда Кейсуке.

Занимался изучением физиологии и анатомии растений в Кембриджском университете и таксономию растений в Садах Кью с 1884 по 1887 год. Вернувшись в Японию, он провел исследования японской флоры и грибов. Токутаро был первым японцем, который дал научные названия эндемичным растениям Японии.

Растения, описанные Ито

Избранная библиография 
Автор множества публикаций.

Ito, T. 1912. (Untitled. Camponotus Itoi (Myrmamblys) Forel stirps tokioensis Ito nov. st.). Pp. 341-342 in: Forel, A. Quelques fourmis de Tokio. Ann. Soc. Entomol. Belg. 56:339-342.
Ito, T. 1914. Formicidarum japonicarum species novae vel minus cognitae. Ann. Soc. Entomol. Belg. 58: 40-45
Ito, T. (1942). On some species of Saprolegniaceae found in Kyoto. Journal of Japanese Botany 18: 121-129.
Ito, T. (1942). On some aquatic species of Pythium found in Kyoto. Journal of Japanese Botany 18: 309-316
Ito, T. (1944). Some aquatic species of Phycomycetes found in Kyoto. Journal of Japanese Botany 20: 51-60
Ito, T. (1961). Fruit body formation of red bread mould Neurospora crassa. IV. Effect of ammonium and nitrate ion in the medium on the size of the perithecium. Botanical Magazine Tokyo 74 (879): 379-385.
Ito, T. (1991). Descriptive catalogue of IFO fungus collection XII. 91. Trichobotrys effusa (Berkeley & Broome) Petch. Research Communications Institute for Fermentation, Osaka 15: 139-140, 144.
Ito, T. (1993). Descriptive Catalogue of IFO Fungus Collection XIII. Research Communications Institute for Fermentation, Osaka 16: 138-142.
Ito, T.; Kudo, A. (1994). [Promotion of zoosporangium formation in Phytophthora cambivora (Petri) Buisman, pathogen of apple crown rot in Japan]. Bulletin of the Fruit Tree Research Station Ibaraki, Japan 26: 71-82.
Ito, T.; Nakagiri, A. (1994). Stellatospora, a new genus of the Sordariaceae. Mycoscience 35 (4): 413-415.
Ito, T.; Nakagiri, A. (1995). Westerdykella globosa, a proposal for a new combination. Mycoscience 36 (3): 361-363.
Ito, T.; Nakagiri, A. (1995). Amauroascus purpureus, a new species of the Amauroascaceae (Ascomycotina). Mycotaxon 55: 347-352.
Ito, T.; Nakagiri, A. (1991). Descriptive catalogue of IFO fungus collection XII. 88. Hemicarpenteles acanthosporus Udagawa & Takada. Research Communications Institute for Fermentation, Osaka 15: 135-136, 141.
Ito, T.; Nakagiri, A. (1991). Descriptive catalogue of IFO fungus collection XII. 89. Didymostilbe matsushimae Seifert. Research Communications Institute for Fermentation, Osaka 15: 136-137, 142.
Ito, T.; Yokoyama, T. (1985). Filamentous fungi collected in the far eastern USSR. Institute for Fermentation, Osaka Research Communications Annual Report 1983-1984 12: 34-62.
Ito, T.; Yokoyama, T. (1985). Descriptive catalogue of IFO Fungus Collection IX; 81, Acrophialophora levis; 82, Gamsia dimera; 83, Stachybotrys bisbyi. Institute for Fermentation, Osaka Research Communications Annual Report 1983-1984 12: 107-111.
Ito, T.; Yokoyama, T. (1987). Filamentous fungi from litter samples collected in Israel. Research Communications Institute for Fermentation, Osaka 13: 17-34.
Ito, T.; Yokoyama, T. (1987). Descriptive catalogue of IFO fungus collection X. Research Communications Institute for Fermentation, Osaka 13: 83-85.
Ito, T.; Yokoyama, T. (1989). Descriptive catalogue of IFO fungus collection XI. Research Communications Institute for Fermentation, Osaka 14: 156-161.
Ito, T.; Yokoyama, T. (1988). Microfungi from soils of bonfire sites at Mt. Daisen, Japan. Transactions of the Mycological Society of Japan 29 (3): 235-247.
Min, K.-h.; Ito, T.; Yokoyama, T. (1987). Fungal flora of paddy field in Korea IV. Filamentous fungi isolated by heat treatment. Korean Journal of Mycology 15 (3): 187-195.
Nakagiri, A.; Ito, T. (1991, publ. 1992). Basidiocarp development of the cyphelloid gasteroid aquatic basidiomycetes Halocyphina villosa and Limnoperdon incarnatum. Canadian Journal of Botany 69 (10): 2320-2327.
Nakagiri, A.; Ito, T. (1994). Aniptodera salsuginosa, a new mangrove-inhabiting ascomycete, with observations on the effect of salinity on ascospore appendage morphology. Mycological Research 98 (8): 931-936.
Nakagiri, A.; Ito, T. (1991). Descriptive catalogue of IFO fungus collection XII. 90. Gyrothrix circinata (Berkeley & Curtis) Hughes. Research Communications Institute for Fermentation, Osaka 15: 137-139, 143.
Nakagiri, A.; Newell, S.Y.; Ito, T. (1994). Two new Halophytophthora species, H. tartarea and H. masteri, from intertidal decomposing leaves in saltmarsh and mangrove regions. Mycoscience 35 (3): 223-232.
Nasu, H.; Nakagiri, A.; Ito, T.; Hatamoto, M. (1994). Brown zonate spot of grape caused by Briosia ampelophaga. Annals of the Phytopathological Society of Japan 60 (5): 608-612.
Yokoyama, T.; Ito, T. (1988, publ. 1989). A new species of Coniochaeta from Japanese soils. Transactions of the Mycological Society of Japan 29 (4): 319-322.

Примечания

Ссылки 
  Ito to Sir William Thiselton-Dyer; from 83 Hichikenchio [Shichikencho] Nichomé, Nagoya, Aichi-ken, Japan; 3 Apr 1891; four page letter comprising four images; folios 784—785]
 

Ботаники Японии
Микологи Японии